Елена Валерьевна Чалова (родилась 16 мая 1987 года в Уфе, СССР) — российская теннисистка.
 Победительница 17 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Елена — одна из двух детей Валерия и Ирины Чаловых. У неё есть брат Михаил.

Россиянка пришла в теннис в 7 лет. Первый тренер - Брыков Владимир Михайлович. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (8)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (21)

Победы (9)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся 16 мая
Родившиеся в Уфе
Теннисисты России